Łapanów steht für

 Łapanów (Powiat Bocheński), ein Dorf und Gemeindesitz im polnischen Powiat Bocheński

Łapanów ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Roth von Limanowa-Łapanów (1859–1927), österreichisch-ungarischer Offizier, zuletzt Generaloberst im Ersten Weltkrieg